Rodeiro (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Pontevedra
Rodeiro (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais